Atenuació (mecànica d'ones), pèrdua gradual d’intensitat d'una ona al passar a través d’un medi
 Atenuació, disminució de la intensitat en processos d'amplificació del so, vegeu guany (electrònica)
 Atenuació, mètode d'obtenció d'una vacuna atenuada, mena de vacuna creada a partir de patògens alterats perquè siguin innocus o menys virulents
 Atenuació (genètica), mecanisme de regulació gènica present en alguns operons bacterians que resulta en la terminació prematura de la transcripció
 Atenuació o lítote, recurs literari en què es nega el contrari d'allò que es vol afirmar
 Atenuació, efecte d'un atenuant, en dret penal, circumstància modificativa de la responsabilitat criminal que modera la pena assenyalada per un delicte